Stempfle ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Stempfle (1882–1934), deutscher Ordensmann, Theologe und Publizist
 Karl-Heinz Stempfle (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Michael Stempfle, deutscher Journalist und Korrespondent